Щерчовский сельсовет () — административная единица на территории Пружанского района Брестской области Белоруссии.

Состав 
Щерчовский сельсовет включает 22 населённых пунктов:

 Александровка — деревня.
 Блажки — деревня.
 Броды — деревня.
 Вежное — хутор.
 Вишня — деревня.
 Голосятино — деревня.
 Гончары — деревня.
 Дедовка — деревня.
 Зосин Большой — деревня.
 Зосин Малый — деревня.
 Казаки — деревня.
 Котылы — деревня.
 Подолесье — деревня.
 Старуны — деревня.
 Стойлы — деревня.
 Тарасы — деревня.
 Тимоховщина — деревня.
 Хидры — деревня.
 Хитевщина — деревня.
 Чабахи — деревня.
 Щербы — деревня.
 Щерчово — агрогородок.

Примечания

Ссылки 
 Пружанский райисполком

Сельсоветы Пружанского района